Louis Bourgknecht ist der Name folgender Personen:

* Louis Bourgknecht (Politiker) (1846–1923), Schweizer Politiker und Anwalt
 Louis Bourgknecht (Richter) (* 1931), Schweizer Jurist und Richter